Scholfield est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1886-1950), joueur anglais de cricket
Henry Scholfield (1866-1935), homme politique canadien en Ontario
 (1834-1893), homme politique américain dans l'Illinois
Oliver Scholfield (né en 1993), joueur canadien de hockey sur glace
 (1894-1964), homme politique australien

Voir aussi

Homonymie de patronyme